Джордж Уолш (; 16 марта 1889, Нью-Йорк — 13 июня 1981, Помона, Калифорния) — американский актёр немого кино, младший брат Рауля Уолша. С 1914 по 1936 год снялся в 81-м фильме.

Биография 
Учился в Высшей школе торговли в Нью-Йорке, которую окончил в 1911, принимал участие в соревнованиях по бейсболу, легкой атлетике. В разное время посещал занятия в университетах Джорджтауна и Фордхема.

Планировался на роль Бен-Гура в фильме «Бен-Гур: история Христа», который начала снимать кинокомпания Goldwyn Pictures в 1923 году. Однако в середине съемочного процесса Д. Уолш и режиссёр Чарльз Брабин были заменены Рамоном Новарро и режиссёром Фредом Нибло.

С 1916 по 1924 год, Уолш был женат на актрисе Сине Оуэн и у них была дочь по имени Патриция. Он пережил своего брата Рауля на семь месяцев и умер от пневмонии.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки